Kuukasik bezeichnet:
 Kuukasik (Fluss, bei Ilulissat, nordöstlich), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kuukasik (Fluss, bei Ilulissat, südwestlich), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kuukasik (Fluss, Kangersuneq), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kuukasik (Fluss, Maniitsoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuukasik (Fluss, bei Qallimiut), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuukasik (Fluss, Sermersooq), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuukasik (Fluss, Tasermiut Kangerluat), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuukasik (Fluss, bei Igaliku Kujalleq), Fluss im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kuukasik (Fluss, bei Narsaq), Fluss im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kuukasik (Fluss, Appannguit Iluat), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuukasik (Fluss, Qeqertarsuaq), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuukasik (Fluss, Paamiut), Fluss im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kuukasik (Fluss, Qasigiannguit), Fluss im Distrikt Qasigiannguit, Grönland